MacGregor, Macgregor et McGregor sont des noms d’origine écossaise.

Nom de famille 

 Arthur MacGregor (1941-), universitaire et auteur britannique ;
 Cammy MacGregor (née en 1968), joueuse de tennis américaine ;
 Catherine MacGregor (née en 1972), cheffe d'entreprise française ;
 Cynthia MacGregor (née en 1964), joueuse de tennis américaine ;
  ;
 Duncan MacGregor (1843-1906), médecin écossais ;
 Ewan McGregor (né en 1971), acteur, réalisateur et chanteur écossais ;
 Gregor MacGregor (1786-1846), militaire britannique ;
 Janine MacGregor (née en 1960), athlète britannique ;
  ;
 Katherine MacGregor (1925-2018), actrice de télévision américaine ;
  (1948-), chanteuse américaine ;
 Neil MacGregor (1946-), historien de l'art écossais ;
 Robert Roy MacGregor (« Rob Roy », 1671–1734), hors-la-loi écossais et héros populaire ;
 Rory MacGregor (né en 1976), acteur britannique ;
 T. J. MacGregor (1947-), romancière américaine ;
 Willard MacGregor (1901–1993), pianiste américain.

Autres 

 MacGregor, ville du Manitoba, au Canada.

Voir aussi 
 Clan MacGregor, un clan écossais
 Méliphage de MacGregor, une espèce de passereaux
Jardinier de MacGregor, autre espèce d'oiseau
 Expédition arctique MacGregor
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais